Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 157001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 16 marca 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

157001-157100

157101-157200

157201-157300

157301-157400

157401-157500

157501-157600

157601-157700

157701-157800

157801-157900

157901-158000

Przypisy 

Lista planetoid 157001-158000